famille
 famille Veyssière, une famille subsistante de la noblesse française originaire d'Aquitaine (Dordogne) ;

personnalités
 Mathurin Veyssière de La Croze (1661-1739), un érudit français, puis prussien ;
 Gaston Veyssière (1875-1948), un avocat et homme politique français ;
 André Veyssière (1937-), un homme politique français ;
 Laurent Veyssière (1969), archiviste et historien français.

Voir aussi